Daş ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Daş (* 2000), türkischer Fußballspieler
 Hasan Daş (* 1998), türkischer Fußballtorhüter

Siehe auch:
 Das